Emil Fuchs (theoloog) (1874-1971) - Duitse theoloog
 Emil Fuchs (kunstenaar) (1866-1929) - Oostenrijkse beeldhouwer
 Emil Fuchs (honkbal) (1878-1961) - Duits/Amerikaanse honkbal eigenaar

Zie ook
 Fuchs (doorverwijspagina)